Ley Orgánica de Protección de Datos puede hacer referencia a:

 Ley Orgánica de regulación del tratamiento automatizado de los datos de carácter personal (1992-1999).
 Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (España) (1999-2018).
 Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (2018-).